Ла Сандија има више значења:

 Ла Сандија (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сандија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сандија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сандија (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сандија, Ел Крусеро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сандија (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сандија (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сандија (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сандија (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сандија (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сандија (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сандија (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сандија (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сандија (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сандија (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику